Деспотович () — фамилия:
 Деспотович, Джордже (род. 1992) — сербский футболист.
 Деспотович, Ранко (род. 1983) — сербский футболист.